Koryak peut faire référence à :
 Monts Koryak, une chaîne de montagnes de la Sibérie orientale, en Russie.
 Les Koriaks (ou Koryaks), un peuple du kraï du Kamtchatka.
 Koriak, une langue tchouktche-kamtchadale.
 Dans les comics : Koryak, le fils d’Aquaman.
 le mouflon Koryak.